

Населені пункти та їхні частини

 Єзьорко — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Пйонтниця Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьорко — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Єзьорко — частина села Окренґлиця в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — частина села Людвінув у гміні Лубніце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Єзьорко — частина села Міноґа в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Єзьорко — частина села Чехи в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Єзьорко — частина села Косьцеюв у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Єзьорко — частина села Поремби-Димарські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Єзьорко — частина села Падев-Народова в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Єзьорко — частина села Вілька Таневська (Вулька-Таневська) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Єзьорко — частина села Окронґлик у гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Єзьорко — частина села Ґромадзиці в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єзьорко — частина села Ліпово в гміні Пецкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьорко — частина села Закшин у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Єзьорко — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єзьорко — лісова осада в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства

Примітки